OD-Dag kan have flere betydninger:

OD-Dag (Gymnastikstævne) – et årligt gymnastikstævne på Gymnastikhøjskolen i Ollerup
OD-Dag (Indsamling) – en indsamlingsdag med gymnasieelever, arrangeret af bistandsorganisation Operation Dagsværk